Albumok
 Tightrope, Stephanie McIntosh-album (2006)
 Tight Rope, Brooks & Dunn-album (1999)

Dalok
 Tightrope, Electric Light Orchestra-dal (1976)
 Tightrope, Illy-dal (2014)
 Tightrope, Stephanie McIntosh-dal (2006)
 Tightrope, Janelle Monáe-dal (2010)
 Tightrope, Walk the Moon-dal